Le  rallye de Grande-Bretagne 2016 (Wales Rally GB), disputé du 27 au  en Grande-Bretagne, au Pays de Galles, est la  manche du Championnat du monde des rallyes 2016.

Présentation et résumé 
Sébastien Ogier l’emporte en menant le rallye de bout en bout notamment grâce à ces cinq meilleurs temps acquis lors du premier jour. Il a cependant dû résister au retour d'Ott Tänak, qui malgré douze spéciales remportées, finit à dix secondes d'Ogier. C'est la quatrième fois consécutive que ce dernier s'impose sur ce rallye.

Thierry Neuville quant à lui se classe troisième.

Résultats

Classement final 

 : y compris les 3, 2 et 1 points attribués aux trois premiers de la spéciale télévisée (power stage).

Spéciales chronométrées 

* : spéciale télévisée attribuant des points aux trois premiers pilotes

Classements au championnat après l'épreuve

Classement des pilotes 
Selon le système de points en vigueur, les 10 premiers équipages remportent des points, 25 points pour le premier, puis 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 et 1.

Classement des constructeurs 
Les points sont accordés aux 10 premiers classés.

Liens externes 
  Site officiel

Notes et références 

Grande-Bretagne
Épreuve britannique de rallye
Rallye de Grande-Bretagne
Sport au pays de Galles en 2016
Sport en octobre 2016